La  de la saison 2008 de Speedcar Series, disputée les  et  sur le Circuit international de Sakhir, située à Bahreïn, est la  du championnat de Speedcar Series. Cette épreuve est la troisième manche du championnat 2008.

Pilotes engagés 

 Jacques Villeneuve et Heinz-Harald Frentzen font leurs débuts en Speedcar Series.
 Retour de Klaus Ludwig dans le championnat.
 Alex Yoong ne court pas cette épreuve.
 Heinz-Harald Frentzen remplace Christian Danner pour cette épreuve.
 Klaus Ludwig remplace Mathias Lauda pour cette épreuve.

Qualifications

Grille de départ de la course 1

Course 1 

Meilleur tour :  Nicolas Navarro (2 min 08 s 484 au ).

Grille de départ de la course 2

Course 2 

Meilleur tour :  Uwe Alzen (2 min 08 s 161 au ).

Classement provisoire

 † : Classé mais non arrivé

Grand Prix de Speedcar Series
Compétition automobile à Bahreïn